

Праздники и памятные дни

Национальные 
  — День Республики
  — 
  — 
  Таджикистан — День независимости
  — День хризантемы

Профессиональные 
 Всемирный день красоты — праздник был установлен Международным комитетом эстетики и косметологии CIDESCO в 1995 году.
 День тестировщика (неофициальный праздник) — отмечается в память о шуточном случае нахождения ошибки.

Региональные 
  — День администраторов и менеджеров.
  —  День принятия Калифорнии в Союз.

Религиозные 
  Православие
 Память преподобного Пимена Великого (ок. 450);
 Память преподобных священномученика Кукши и Пимена постника, Печерских, в ближних пещерах (после 1114);
 Память священномученика Михаила Воскресенского, пресвитера и с ним 28-ми мучеников (1918);
 Память священномученика Стефана Немкова, пресвитера и с ним 18 мучеников (1918);
 Память священномучеников Иоанна Лебедева, Иоанна Смирнова, пресвитеров и преподобномученика Мефодия (Иванова), игумена (1937);
 Память священномученика Александра Цицерова, пресвитера (1939);
 Память священномученика Владимира Соколова, пресвитера (1940);
 Память священноисповедника Димитрия Крючкова, пресвитера (1952);
 Память святителя Осии исповедника, епископа Кордувийского (359);
 Память святителя Ливерия исповедника, папы Римского (366);
 Память преподобного Пимена Палестинского (ок. 602);
 Память мученицы Анфисы (Анфусы) Новой;
 Память преподобного Саввы Венефальского;
 Собор Нижегородских святых (переходящее празднование в 2018 г.).

События 
См. также: :Категория:События 9 сентября

До XIX века 
 479 год до н. э. — Битва при Платеях
 337 — Три сына императора Константина поделили между собой Римскую империю.
1141 — сельджуки разбиты в битве на Катванской равнине.
1493 —  хорваты разбиты при битве при Крбаве.
1513 — Битва при Флоддене — поражение и гибель короля Шотландии Якова IV от английских войск.
 1570 — Турки захватили Никосию (Кипр).
 1585 — Папа римский Сикст V лишил Генриха Наваррского права на французскую корону.
1632 —  шведы разбиты в битве при Альте Весте.
1708 — отражена шведская попытка захвата Санкт-Петербурга.
 1776 — Второй Континентальный Конгресс утвердил новое название Объединённых Колоний Америки — Соединённые Штаты Америки.
 1790 — победа русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турками в сражении у мыса Тендра.

XIX век 
 1801 — Баку и Бакинская область включены в состав Российской империи.
 1835 — Во Франции введена жёсткая цензура прессы.
 1850 — Республика Калифорния стала 31-м американским штатом.
 1886 — В столице Швейцарии Берне подписана Конвенция об охране литературных и художественных произведений — первое международное соглашение в области авторского права.
 1892 — Американский астроном Э. Барнард открыл пятый спутник Юпитера — Амальтею.
 1893 — В Германии создан футбольный клуб «Штутгарт».

XX век 
 1905 — В России издан указ об автономии университетов и их праве выбирать ректоров.
 1907 — В Петербурге создано Императорское Русское военно-историческое общество.
 1911 — В Англии начала действовать авиапочта.
 1913 — Русский военный лётчик Пётр Нестеров впервые выполнил фигуру сложного пилотажа «мёртвая петля».
  — Мустафа Кемаль Ататюрк основал в Турции Республиканскую  народную партию
  — резня в Ханапепе на Гавайях.
 1926 — Основана американская телекомпания Эн-би-си ().
 1932 — Испанское правительство предоставило автономию Каталонии.
 1933 — В Москве основано издательство «ДЕТГИЗ» (позднее переименовано в издательство «Детская литература»).
 1937 — В «Правде» опубликована «Кантата о Сталине» М. И. Инюшкина («О Сталине мудром, родном и любимом прекрасную песню слагает народ…»).
  — Вторая мировая война: единственная бомбардировка континентальной территории США: японский гидросамолёт Йокосука E14Y, стартовавший с японской подводной лодки I-25, сбросил две зажигательные бомбы с взрывателем замедленного действия, чтобы начался лесной пожар, однако ущерб был минимальным.
  — в оккупированном немецкими войсками Риме основан Комитет национального освобождения Италии.
 
 СССР и Польша заключили договор об отселении лемков из Восточной Польши.
 Вторая мировая война: восстание в Болгарии, сменившее царскую власть на власть просоветского Отечественного фронта.
 1945 — завершилась японо-китайская война (1937—1945).
 1948 — в ответ на образование на юге Корейского полуострова Республики Корея был упразднён Временный Народный Комитет Северной Кореи и образована Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) во главе с Председателем Кабинета министров КНДР Ким Ир Сеном.
  — землетрясение в Эш-Шелиффе в Алжире магнитудой 6.7, более 1200 погибших.
  — 21-летний Элвис Пресли впервые появился на национальном телевидении.
 1961 — в Киеве состоялось первое выступление Украинского государственного балета на льду.
 1965 — The Rolling Stones в четвёртый раз заняли первую строчку британского хит-парада с песней Satisfaction.
 1969 — в Канаде вступил в действие Языковой акт, провозглашавший английский и французский языки официальными на всей территории страны.
 1970 — начат выпуск автомобилей «ВАЗ-2101» — «Жигули».
 1971 — начался тюремный бунт в «Аттике»
 1980 — пропала связь с английским балкером MV Derbyshire, следовавшим из порта Квебек в Японию, на борту которого находилось 44 человека; это самое большое судно, когда-либо потерянное британцами на море.
 1984
 в Москве начался матч за звание чемпиона мира по шахматам между чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом Гарри Каспаровым (первая партия была сыграна 10 сентября). Матч был прерван 15 февраля 1985 года
 папа римский Иоанн Павел II впервые в истории папства посетил Канаду.
 1989 — на первой программе ЦТ впервые вышла передача «Счастливый случай».
 1991
 Коллегия Министерства иностранных дел СССР объявила о самороспуске.
 Таджикистан провозгласил свою независимость.
 1998 — при первой попытке вывести в космос 12 космических аппаратов системы связи «Глобалстар» произошёл отказ системы управления ракеты-носителя среднего класса «Зенит-2». Ракета вместе с полезной нагрузкой упала в предгорьях Алтая.
  — по инициативе Муаммара Каддафи на встрече глав африканских государств в Сирте (Ливия) была создана Организация африканского единства (ОАЕ), объединяющая 53 государства Африки. Эта организация 9 июля 2002 года была официально преобразована в Африканский союз.

XXI век 
 
 в провинции Тахар смертельно ранен афганский полевой командир и бывший министр обороны Афганистана Ахмад Шах Масуд.
 в 01:46:40 по Гринвичу часы отсчитали миллиардную секунду эры UNIX, которая началась в полночь 1 января 1970 года — именно с этого момента Unix-системы отсчитывают «внутреннее» время.
  — открылся Дубайский метрополитен.
  — Елизавета II превзошла королеву Викторию по времени нахождения на престоле Великобритании (63 года и 217 дней), дольше не правил никто.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 9 сентября

До XVIII века 
 214 — Аврелиан (ум. 275), римский император (270—275).
 384 — Гонорий (ум. 423), первый император Западной Римской империи (395—423).
 1583 — Джироламо Фрескобальди (ум. 1643), итальянский композитор и органист, один из создателей фуги.
 1585 — Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришельё (ум. 1642), французский кардинал, аристократ и государственный деятель.

XVIII век 
 1721 — Эдмунд Пендлтон (ум. 1803), вирджинский политик и судья.
 1737 — Луиджи Гальвани (ум. 1798), итальянский физик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.
 1754 — Уильям Блай (ум. 1817), вице-адмирал Королевского флота Великобритании.
 1769 — Иван Котляревский (ум. 1838), украинский писатель, поэт и драматург, основоположник современной украинской литературы.
 1790 — князь Сергей Петрович Трубецкой (ум. 1860), русский офицер, участник Отечественной войны 1812 года, декабрист.

XIX век 
  — Валериан Майков (ум. 1847), философ, литературный критик и публицист, составитель первого русского словаря иностранных слов.
  — Лев Толстой (ум. 1910), русский писатель и философ, классик мировой литературы.
  — Хьюстон Стюарт Чемберлен (ум. 1927), англо-немецкий писатель и социолог.
 1862 — Сергей Нилус (ум. 1929), русский религиозный писатель и общественный деятель, издатель «Протоколов сионских мудрецов».
 1890 — Курт Левин (ум. 1947), немецкий и американский психолог.
 
 Александр Несмеянов (ум. 1980), советский химик-органик, президент АН СССР (1951—1961), дважды Герой Социалистического Труда.
 Мария Юдина (ум. 1970), советская пианистка, педагог.

XX век 
1908 — Чезаре Павезе (ум. 1950), итальянский писатель и переводчик.
 1918 — Борис Заходер (ум. 2000), советский и российский поэт, переводчик, сценарист, детский писатель.
 1920 — Афанасий Салынский (ум. 1993), русский советский драматург, киносценарист, главный редактор журнала «Театр».
 1922
 Манолис Глезос (ум. 2020), греческий политический деятель, писатель, антифашист.
 Ханс Георг Демельт (ум. 2017), американский физик немецкого происхождения, лауреат Нобелевской премии (1989).
 1923 — Карлтон Гайдузек (ум. 2016), американский педиатр и вирусолог, лауреат Нобелевской премии (1976).
 1926 — Герман Зонин (ум. 2021), советский футболист и футбольный тренер.
 1929 — Алексей Масленников (ум. 2016), оперный певец (тенор), режиссёр, народный артист РСФСР.
 1930 — Надежда Румянцева (ум. 2008), советская киноактриса, народная артистка РСФСР.
 1941 — Отис Реддинг (погиб в 1967), американский соул-певец, автор песен, аранжировщик, продюсер.
 1952 — Дэйв Стюарт, английский рок-гитарист («Eurythmics», сольные проекты), композитор, продюсер.
 1953 — Алишер Усманов, российский предприниматель, миллиардер.
 1956 — Марк Галесник, драматург, писатель-сатирик, основатель и главный редактор израильского еженедельника «Бесэдер?».
 1960
 Хью Грант, английский актёр, лауреат премий «Золотой глобус», «Сезар» и др. наград.
 Вадим Степанцов, российский поэт, певец, автор песен, создатель Ордена куртуазных маньеристов и музыкальной группы «Бахыт-Компот».
 1963 — Маркус Васмайер, немецкий горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион 1994 года, чемпион мира. 
 1966 — Адам Сэндлер, американский актёр-комик, музыкант, сценарист, кинопродюсер.
 1968 
 Джулия Савалия, английская актриса.
 Ханс-Петер Штайнахер, австрийский яхтсмен, двукратный олимпийский чемпион в классе Мистраль.
 1976 — Полина Агуреева, российская актриса театра и кино, исполнительница романсов.
 1980 — Мишель Уильямс, американская актриса, обладательница премии «Золотой глобус».
 1981 — Джули Гонсало, американская актриса.
 1982 — Евгения Серебренникова, российская актриса.
  — Зои Казан, американская актриса и сценаристка.
  — Андрей Сильнов, российский прыгун в высоту, олимпийский чемпион (2008). 
  — Келси Чоу, американская актриса.
  — Елдос Сметов, казахстанкий дзюдоист, чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр.
  — Чхве Мин Джон, южнокорейская шорт-трекистка, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 9 сентября

До XIX века 
 276 — убит Марк Анний Флориан (р. 232), римский император (в 276 г.).
 1087 — Вильгельм I Завоеватель (р. 1027 или 1028), король Англии (1066—1087).
 1312 — Оттон III (р. 1261), герцог Баварии (1290—1312), король Венгрии (1305—1307).
 1513 — погиб Яков IV (р. 1473), король Шотландии (1488—1513).
 1569 — Питер Брейгель старший (р. 1525), фламандский художник.

XIX век 
 1815 — Джон Синглтон Копли (р. 1738), американский живописец.
 1821 — Алексей Корсаков (р. 1751), российский сенатор, генерал от инфантерии, президент Берг-коллегии (1802—1806).
 1822 — Пётр Коновницын (р. 1764), российский военный и государственный деятель, герой войны 1812 года.
 1834 — Джеймс Уэдделл (р. 1787), английский исследователь Антарктиды, первооткрыватель моря Уэдделла.
 1849 — Михаил Павлович (р. 1798), великий князь, младший брат российских императоров Александра I и Николая I.
 1891 — Жюль Греви (р. 1807), французский государственный деятель, президент Франции (1879—1887).
 1898 — Стефан Малларме (р. 1842), французский поэт-символист.

XX век 
 1901 — Анри Тулуз-Лотрек (р. 1864), французский живописец.
 1905 — Мирра Лохвицкая (р. 1869), русская поэтесса, основоположница русской «женской поэзии» XX в.
 1912 — Ярослав Врхлицкий (р. 1853), чешский поэт, драматург, переводчик.
 1934 — Роджер Фрай (р. 1866), английский художник и художественный критик, введший в обиход понятие постимпрессионизм.
 1941 — Ханс Шпеман (р. 1869), немецкий эмбриолог, лауреат Нобелевской премии (1935).
 1945 — Зинаида Гиппиус (р. 1869), русская писательница, представитель декадентства.
 1946 — Саломо Фридлендер (р. 1871), немецкий философ и писатель.
 1947 — Ананда Кумарасвами (р. 1877), метафизик, специалист по индийской философии и искусству.
 1962 — Владимир Климов (р. 1892), конструктор авиадвигателей, академик, Герой Социалистического Труда.
 1964 — Михаил Ромашин (р. 1905), один из руководителей партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 1973
 Сергей Туманский (р. 1901), конструктор авиадвигателей, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Георгий Церетели (р. 1904), грузинский советский востоковед, арабист.
 1976 — Мао Цзэдун (р. 1893), китайский государственный деятель.
 1978 — Джек Леонард Уорнер (р. 1892), младший из братьев-основателей кинокорпорации Warner Brothers.
 1981 — Жак Лакан (р. 1901), французский психиатр.
 1982 — Михаил Запашный (р. 1900), советский артист, основатель цирковой династии Запашных.
 1989 — Алексей Фёдоров (р. 1901), один из руководителей партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор.
 1990
 Никола Аббаньяно (р. 1901), итальянский философ-идеалист, представитель экзистенциализма.
 убит Александр Мень (р. 1935), священник Русской православной церкви, протоиерей, проповедник.
 Анатолий Софронов (р. 1911), русский советский писатель, в 1953—1986 гг. главный редактор журнала «Огонёк».
 погиб Римантас Антанас Станкявичус (р. 1944), заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 1995 — Райнхард Фуррер (р. 1940), немецкий физик-астронавт.
 1996 — Роберт Александр Нисбет (р. 1913), американский социолог.
 1997 — Бёрджесс Мередит (р. 1907), американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

XXI век 
 2001 — смертельно ранен Ахмад Шах Масуд (р. 1953), один из лидеров вооружённой афганской оппозиции. Скончался на следующий день.
 2003 — Эдвард Теллер (р. 1908), физик,  «отец» американской водородной бомбы.
 2005 — Юозас Бурнейкис, литовский и советский учёный-гидротехник, географ, лауреат Государственной премии Литовской ССР.
 2013 — Арунас Жебрюнас (р. 1930), советский и литовский кинорежиссёр и сценарист.
 2020 — Бизос, Георгиос, (р. 1927), южноафриканский адвокат и активист греческого происхождения, борец с апартеидом.

Приметы 
 День Анфисы. Рябинник. Первый поклон рябиннику.
 Птицы первыми лакомятся ягодами рябины.
 Милостива будет зима к крестьянину, если ягод на рябине останется много.
 Рябины уродилось много — к мокрой осени и суровой зиме.
 «Большой урожай рябины — к морозу».
 «В лесу много рябины — осень дождливая, малосухая».

См. также

Примечания